Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Давида Ферера резултатом 7:5, 6:3.

Носиоци

   Новак Ђоковић (победник) 
  Енди Мари  (четвртфинале)
  Жил Симон  (полуфинале)
  Давид Ферер '' (финалиста)

<li> Марин Чилић (четвртфинале)
<li> Игор Андрејев  (четвртфинале)
<li> Иво Карловић (прво коло)
<li> Марат Сафин (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2009.
Тенис 2009.